Новоильмовское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоильмовское сельское поселение — в Дрожжановском районе Республики Татарстан.
 Новоильмовское сельское поселение — в Черемшанском районе Республики Татарстан.